Энтони Эшли-Купер, граф Шефтсбери ():
 Энтони Эшли-Купер, 1-й граф Шефтсбери (1621—1683) — английский государственный деятель
 Энтони Эшли-Купер, 3-й граф Шефтсбери (1671—1713) — английский философ, писатель и политик, деятель просвещения
 Энтони Эшли-Купер, 7-й граф Шефтсбери (1801—1885) — английский политический деятель и филантроп